Действуй, сестра:

 «Действуй, сестра» — американская кинокомедия 1992 года.
 «Действуй, сестра 2» — американская кинокомедия 1993 года, продолжение фильма «Действуй, сестра».
 «Действуй, сестра» — мюзикл, основанный на фильме «Действуй, сестра».